Münsterberg-Oels ist der Name folgender Personen:

 Albrecht I. (Münsterberg-Oels) (auch: Albrecht von Podiebrad; 1468–1511), Herzog in den schlesischen Teilfürstentümern Münsterberg und Oels sowie Graf von Glatz
 Elisabeth Marie von Münsterberg-Oels (1625–1686), Herzogin und Regentin im Herzogtum Oels
 Georg I. (Münsterberg-Oels)  (auch: Georg I. von Podiebrad; 1470–1502), Herzog in den schlesischen Teilfürstentümern Münsterberg und Oels sowie Graf von Glatz
 Georg II. (Münsterberg-Oels) (auch: Georg II. von Podiebrad; 1512–1553), Herzog von Münsterberg und 1536–1542 Herzog von Oels
 Hedwig von Münsterberg-Oels (1508–1531), durch Heirat Markgräfin von Brandenburg-Ansbach-Kulmbach
 Heinrich I. (Münsterberg-Oels) (1448–1498), Reichsgraf sowie Graf von Glatz
 Heinrich II. (Münsterberg-Oels) (1507–1548), Herzog von Münsterberg, 1536–1542 Herzog von Oels und 1542–1548 Herzog von Bernstadt
 Heinrich III. (Münsterberg-Oels) (1542–1587), Herzog von Münsterberg und 1565–1574 Herzog von Bernstadt
 Joachim (Münsterberg-Oels) (auch: Joachim von Podiebrad; 1503–1562), Herzog von Münsterberg und 1536–1542 Herzog von Oels
 Johann (Münsterberg-Oels) (1509–1565), Herzog von Münsterberg, 1542–1565 Herzog von Oels und 1548–1565 Herzog von Bernstadt
 Karl I. (Münsterberg-Oels) (1476–1536), Herzog von Münsterberg und Herzog von Oels sowie Graf von Glatz
 Karl II. (Münsterberg-Oels) (1545–1617), Herzog von Oels, Herzog von Bernstadt, Herzog Münsterberg und Graf von Glatz

Siehe auch:
 Herzogtum Münsterberg
 Herzogtum Oels
 Herzogtum Bernstadt
 Grafschaft Glatz
 Württemberg-Oels